Église Saint-André peut faire référence à différentes églises.

Église Saint-André, Erfurt
Église Saint-André, Cologne

Église Saint-André, Anvers
 Église Saint-André, Le Bizet
 Église Saint-André, Liège
 Église Saint-André, Runkelen
 Église Saint-André, Velroux



Église Saint-André, Kamouraska



Alsace 
 Bas-Rhin :
 Église Saint-André, Eichhoffen
 Église Saint-André, Willgottheim
 Église Saint-André, Wissembourg

Aquitaine 
 Dordogne :
 Église Saint-André, Abjat-sur-Bandiat

 Gironde :
Église Saint-André, Cénac
 Église Saint-André, Lucmau
 Église Saint-André-du-Garn, Mongauzy
 Église Saint-André, Pellegrue

 Landes :
 Église Saint-André, Parleboscq

 Lot-et-Garonne :
 Église Saint-André, Monflanquin
 Église Saint-André, Montpezat
 Église Saint-André-de-Carabaisse, Tournon-d'Agenais

 Pyrénées-Atlantiques :
 Église Saint-André de Bascassan, Ahaxe-Alciette-Bascassan
 Église Saint-André de Sauveterre-de-Béarn

Auvergne 
 Allier :
 Église Saint-André, Taxat-Senat
 Église Saint-André, Valignat

 Cantal :
 Église Saint-André, Massiac

 Haute-Loire :
 Église Saint-André, Jullianges
 Église Saint-André, Prades

 Puy-de-Dôme :
 Église Saint-André, Besse-et-Saint-Anastaise
 Église Saint-André, Saint-André-le-Coq

Bourgogne 
 Côte-d'Or :
 Église Saint-André, Broin

 Nièvre :
 Église Saint-André, Marzy

 Saône-et-Loire :
 Église Saint-André, Autun

 Yonne :
 Église Saint-André, Joigny
 Église Saint-André, Saint-André-en-Terre-Plaine

Centre-Val de Loire 
 Cher :
 Église Saint-André, Argent-sur-Sauldre
 Église Saint-André, Blancafort
 Église Saint-André, Jussy-Champagne
 Église Saint-André, Sancerre

 Eure-et-Loir :
 Église Saint-André, Frétigny

 Indre :
 Église Saint-André, Châteauroux
 Église Saint-André, Chavin
 Église Saint-André, Rosnay

 Indre-et-Loire :
 Église Saint-André, Château-Renault
 Église Saint-André, Villaines-les-Rochers

 Loiret :
 Église Saint-André, Patay

Champagne-Ardenne 
 Aube :
 Église Saint-André, Saint-André-les-Vergers
Marne :
Église Saint-André de Cormontreuil,

Église Saint-André de Marfaux.

Corse 
 Corse-du-Sud :
 Église Saint-André, Sorbollano

 Haute-Corse :
 Église Saint-André, Ersa
 Église Saint-André, Loreto-di-Casinca
 Église Saint-André, Sant'Andréa-di-Bozio

Franche-Comté 
 Doubs :
 Église Saint-André, Bannans

Île-de-France 
 Hauts-de-Seine :
 Église Saint-André-Sainte-Hélène, La Garenne-Colombes

 Paris :
 Église Saint-André-de-l'Europe, Paris

 Seine-et-Marne :
 Église Saint-André, Chelles
   
 Val-de-Marne :
 Église Saint-André de Saint-Maurice (Val-de-Marne)

 Val-d'Oise :
 Église Saint-André, Boissy-l'Aillerie

 Yvelines
 Église Saint-André, Auffargis

Languedoc-Roussillon 
 Aude :
 Église Saint-André, Labastide-Esparbairenque
 Église Saint-André, Montolieu

 Gard :
 Église Saint-André, Conqueyrac
 Église Saint-André, Souvignargues

 Hérault :
 Église Saint-André, plus ancienne église d'Agde
 Église Saint-André, Montagnac

 Pyrénées-Orientales :
 Chapelle Saint-André, Rivesaltes
 Église Saint-André, Olette
 Église Saint-André, Rivesaltes

Limousin 
 Corrèze :
 Abbatiale Saint-André-Saint-Léger, Meymac

 Creuse :
 Église Saint-André-de-Bellefaye, Soumans

Lorraine
 Vosges :
 Église Saint-André de Esley

Midi-Pyrénées 
 Ariège :
 Église Saint-André, La Bastide-de-Bousignac

 Gers :
 Église Saint-André, Peyrusse-Vieille

 Haute-Garonne :
 Église Saint-André, Lherm
 Église Saint-André, Montgiscard
 Église Saint-André, Pompertuzat

 Lot :
 Église Saint-André, Fons

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
Église Saint-André, Fenain
 Église Saint-André, Hem
 Église Saint-André, Lille
Chapelle Saint-André, (1887-1911)  Paris-Plage

Normandie 
 Calvados :
 Église Saint-André, Ifs
 Église Saint-André, Saint-André-d'Hébertot

 Eure :
Église Saint-André, Appeville-Annebault
 Église Saint-André, Autheuil-Authouillet
 Église Saint-André, Cahaignes
 Église Saint-André, Ézy-sur-Eure

 Orne :
Église Saint-André, Échauffour
Église Saint-André, Exmes

 Seine-Maritime :
 Église Saint-André-Saint-Côme-Saint-Damien, Auberville-la-Manuel
 Église Saint-André, Rouen

Occitanie 
 Tarn
 Église Saint-André de Magrin

Picardie 
 Aisne :
 Église Saint-André, Belleu

Poitou-Charentes 
 Charente :
 Église Saint-André, Angoulême,
 Église Saint-André, Exideuil,
 Église Saint-André, Louzac-Saint-André,
 Église Saint-André, Ruffec.

 Charente-Maritime :
 Église Saint-André, Annepont,
 Église Saint-André, Champagne,
 Église Saint-André, Clion,
 Église Saint-André-et-Sainte-Jeanne-d'Arc, La Rochelle,
 Église Saint-André, à Saint-André-de-Lidon.

 Deux-Sèvres :
 Église Saint-André, Niort.

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Alpes-de-Haute-Provence :
 Église Saint-André, Auzet
 Église Saint-André, Castellane
 Église Saint-André, Esparron-de-Verdon
 Église Saint-André, La Javie
 Église Saint-André, Mane
 Église Saint-André, Revest-Saint-Martin
 Église Saint-André, Saint-André-les-Alpes

 Bouches-du-Rhône
 Église Saint-André de Meyrargues

 Hautes-Alpes
 Église Saint-André-les-Cordeliers, Gap

Rhône-Alpes 
 Ain
 Église Saint-André, Châtillon-sur-Chalaronne
 Isère :
 Collégiale Saint-André, Grenoble
 Église Saint-André-le-Bas, Vienne
 Église Saint-André-le-Haut, Vienne
 Rhône :
 Église Saint-André de Lyon, Lyon
 Église Saint-André de Chazay d'Azergues

Guyane 
 Église Saint-André de Kaw

Église Saint-André, à Kowloon.

Église Saint-André, à Calcutta

Église Saint-André, Antey-Saint-André
 Église Sant'Andrea al Quirinale, Rome
 Église Sant'Andrea, Pistoia
 Église Sant'Andrea, Piazza Armerina
 Oratoire Sant'Andrea dei Pescivendoli, Rome

Église écossaise Saint-André, Jérusalem.

Église Saint-André, Lija
 Église paroissiale Saint-André de Luqa

Église St Andrew by the Wardrobe, Cité de Londres
 Église St Andrew Holborn, Cité de Londres
 Église St Andrew Undershaft, Cité de Londres

Voir aussi
 
 St. Andrew's Church (Bruxelles)
 Catégorie regroupant les églises dédiées à saint André

~
Liste d'églises